ЧГРЭС — аббревиатура:

 Челябинская ГРЭС — конденсационная электростанция в г. Челябинске
 Череповецкая ГРЭС — конденсационная электростанция в Вологодской области